Ромадин:
 Ромадин, Иван Николаевич (1894—1978) — участник 1-й мировой, гражданской и Великой Отечественной войн; командир 1-го Рязанского добровольческого полка; следователь прокуратуры.
 Ромадин, Михаил Николаевич (1940—2012) — российский художник и живописец
 Ромадин, Николай Михайлович (1903—1987) — русский советский художник, живописец